Бестек:

 Бестек — город в южной части Ирана, в остане Хормозган.
 Бестек — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган.